Imię i nazwisko Jerzy Nowak nosili lub noszą m.in.:
 Jerzy Nowak (1910–2001) – polski działacz turystyczny
 Jerzy Nowak (1923–2013) – polski aktor teatralny i filmowy
 Jerzy Nowak (1927–2006) – polski lekkoatleta (sprinter) i siatkarz
 Jerzy Maria Nowak (ur. 1937) – polski dyplomata
 Jerzy Zygmunt Nowak (1940–2020) – polski aktor teatralny i filmowy
 Jerzy Robert Nowak (ur. 1940) – polski historyk i publicysta
 Jerzy S. Nowak (ur. 1942) – działacz społeczny. Informatyk
 Jerzy Nowak (ur. 1942) – polski fizyk
 Jerzy Nowak (ur. 1952) – polski lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Jerzy Dariusz Nowak (ur. 1953) – polski artysta rzeźbiarz
 Jerzy Leon Nowak (ur. 1954) – polski sztangista, trener i działacz sportowy

Zobacz też 
 Jerzy Woźniak (1923–2012) nosił pseudonim „Nowak”
 Florian Marciniak (1915–1944) nosił pseudonim Jerzy Nowak
 Eugeniusz Werens (1917–1947), kapitan, Dowódca Placówki AK, nosił przybrane nazwisko Jerzy Nowak